Сейя:

 Сейя — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда.
 Сейя — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Сейя Ко - персонаж франшизы «Сейлор Мун». В качестве воительницы известна как Сейлор Стар Файтер.